Олонов — фамилия; имеет женскую форму Олонова.
 Олонов, Илья Ашотович (род. 1993) — российский хоккеист, нападающий.
 Олонов, Михаил Иванович (1907 — ?) — советский политический и хозяйственный деятель.